Национальный археологический институт и музей () — научно-исследовательский институт в Софии, входит в структуру Болгарской академии наук. Основан в 1948 году в результате слияния двух организаций — Археологического института и Археологического музея. Музей существовал с 1892 года и является старейшим археологическим музеем страны.

Музей НАИМ расположен в помещении бывшей Большой мечети (Буюк-джамия, завершена в 1474 году, к моменту воссоздания болгарской государственности здание было заброшено) на улице Соборной.

Институт занимается археологическими исследованиями на территории Болгарии. В нём работает 67 учёных (по состоянию на 2012 год). Музей обладает одной из богатейших коллекций на Балканах, включая всемирно знаменитые клады фракийской эпохи из Панагюрище и Вылчитран.

Научные подразделения НАИМ  
 Отдел древней истории
 Отдел фракийской археологии
 Отдел античной археологии
 Отдел средневековой археологии
 Отдел нумизматики и эпиграфики
 Проблемная группа по междисциплинарным исследованиям
 Филиал в Шумене
 Филиал в Велико-Тырново
 Археологический музей
 Отдел экспозиции
 Отдел фондов

Литература 
 С.Георгиева, В. Велков, Библиография на българската археология (1879-1966), С. 1974.
 Васил Николов /ред./, Национален Археологически музей. 100 години от откриването на първата експозиция, 18.05.1905 - 18.05.2005. София 2005.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Информация о НАИМ на сайте Болгарской академии наук

Болгарская академия наук
Научные институты Болгарии
Музеи Софии
Археологические музеи Болгарии